Мерлу́шка — шкурка ягнёнка грубошерстной породы овец. Возраст ягнёнка на момент убоя не более 30 дней.

Различают русскую и степную мерлушку. Русскую получают от овец грубошерстных северных пород, она имеет первичный волосяной покров с кольцеобразными и штопорообразными завитками. Степную получают от курдючных овец.

Мерлушка может быть белой, чёрной, коричневой.

Используется для изготовления головных уборов, галантерейных изделий, верхней одежды.

Примечания 

Мех
Овцеводство